CSI, sigle composé des trois lettres C, S et I, peut faire référence à :
 Centre de sociologie de l'innovation, un laboratoire de sciences sociales situé à Paris ;
 Cité des sciences et de l'industrie, un établissement public spécialisé dans la diffusion de la culture scientifique et technique, situé à Paris ;
 Compagnie de sécurisation et d'intervention, une unité de police urbaine, en France ;
 Commission sportive internationale, une commission ayant géré les courses automobiles mondiales entre 1922 et 1978 ; devenue la Fédération internationale du sport automobile ;
 Code de la sécurité intérieure, en France ;
 , en équitation ;
 Confédération des systèmes indépendants, une organisation dans la prélogie Star Wars ;
 Confédération syndicale internationale, la plus importante organisation internationale d'organisations syndicales ;
 plusieurs 
 Conseil spirite international, l'organisation résultant de l’union des associations représentant les mouvements spirites nationaux ; 
 Club sportif international, un club de cyclisme sur route, à Paris et en proche banlieue, célèbre pendant l'entre-deux-guerres ;

en anglais
 Camera Serial Interface, un standard d'interface électronique de connexion de caméra du MiPi ;
 Church of South India (en français, Église de l'Inde du Sud), une branche de l'Église anglicane en Inde ;
 , une association sceptique américaine ;
 , une série télévisée américaine plus connue en français sous le nom de Les Experts et qui donnera lieu à une franchise composée de plusieurs séries dérivées :
 CSI: Miami ou Les Experts : Miami en France (2002-2012)
 CSI: New York ou Les Experts : Manhattan en France (2004-2013)
 CSI: Cyber ou Les Experts : Cyber en France (2015-2016)
 CSI: Vegas ou Les experts : Vegas (depuis 2021)
 Christian Solidarity International, un mouvement international de défense des droits de l'homme et de la liberté religieuse, d'origine suisse, qui possède une implantation en France ;
 , un catalogue d'étoiles ;
 , un bus de données développé par Intel pour contrer le HyperTransport, et qui s'appelle maintenant QuickPath Interconnect ;
 Conditional symmetric instability (en français, Instabilité symétrique conditionnelle) ;
 Civilian Saucer Intelligence, une association d'ufologie ;
 ''Channel state information, informations sur l'état d'un canal de télécommunications ;

CSI est un code qui peut faire référence à :
 Casino, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, selon la liste des codes IATA des aéroports.

CSI est un symbole qui peut faire référence à :
 Iodure de césium (le symbole a la forme CsI), un composé chimique.